Det Hvide Hus kan henvise til flere artikler.
 Det Hvide Hus – Bygning i Washington D.C.
 Det Hvide Hus (Rusland) – Bygning i Moskva